Rio São Domingos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São Domingos (vattendrag i Brasilien, Santa Catarina), 
 Rio São Domingos (vattendrag i Brasilien, São Paulo, lat -20,82, long -49,08), 
 Rio São Domingos (vattendrag i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 
 Rio São Domingos (vattendrag i Brasilien, Minas Gerais, lat -19,21, long -50,74), 
 Rio São Domingos (vattendrag i Brasilien, Goiás, lat -13,48, long -46,76), 
 Rio São Domingos (vattendrag i Brasilien, Tocantins), 
 Rio São Domingos (vattendrag i Brasilien, Rondônia), 

Robotskapade Brasilienförgreningar